Le tournoi de tennis de Barcelone est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 11 au .

Meghann Shaughnessy remporte le simple dames. En finale, elle bat Edina Gallovits, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nuria Llagostera Vives et Arantxa Parra Santonja.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone (ATP 2007)
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Barcelone
Sport en Espagne en 2007
Barcelone
2007 en Catalogne